Кастийон:

Топоним 
 Кастийон — коммуна, кантон Артес-де-Беарн, департамент Атлантические Пиренеи (Франция)
 Кастийон — коммуна, кантон Ламбей, департамент Атлантические Пиренеи (Франция)
 Кастийон — коммуна в департаменте Верхние Пиренеи (Франция)
 Кастийон — коммуна в департаменте Кальвадос (Франция)
 Кастийон — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция)

Другие значения 
 Кастийон — средневековый замок во Франции, коммуна Арангосс в департаменте Ланды региона Аквитания.

См. также 
 Кастийон-ан-Кузран
 Кастийон-ан-Кузран (кантон)
 Кастийон-ан-Ож
 Кастийон-Дебатс
 Кастийон-де-Ларбуст
 Кастийон-де-Сен-Мартори
 Кастийон-Масас
 Кастийон-Савес